Эльмар Ильгар оглы Гасымов (; род. 2 ноября 1990) — азербайджанский дзюдоист, серебряный призёр Олимпийских игр 2016, участник Олимпийских игр 2012, двукратный чемпион Азербайджана (2008, 2013), бронзовый призёр чемпионата мира 2017, чемпионата Европы 2012 и Европейских игр 2019, серебряный призёр чемпионата Европы 2014. Член национальной сборной Азербайджана.

С февраля 2016 года по февраль 2017 Гасымов занимал первое место в мировом рейтинге по версии Международной федерации дзюдо. Также Гасымов является двукратным победителем турнира «World Masters» (2015, 2016), двукратным победителем Гран-при (2015 в Самсуне и Тбилиси) и победителем турнира Большого шлема 2014 в Тюмени. Первого же своего крупного успеха достиг, став в 2009 году в Ереване чемпионом Европы среди юниоров.

В 2016 году за высокие достижения на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также за заслуги в развитии азербайджанского спорта указом президента Азербайджана был награждён орденом «За службу Отечеству III степени».

Биография

Ранние годы. Начало карьеры 
Эльмар Гасымов родился 2 ноября 1990 года в посёлке Хырдалан. Родом же Гасымов, по его же словам, из Лерика. Заниматься дзюдо Гасымов начал с 7 лет, в этот вид спорта его повёл отец. С десяти лет Гасымов начал тренироваться под руководством Фархада Мамедова. Вскоре Гасымов, являющийся воспитанником клуба «Атилла», стал принимать участие в юношеских турнирах. В марте 2007 года на проходившем в Маштаге чемпионате Азербайджана среди юношей не старше 20 лет, Гасымов завоевал серебряную медаль, через 3 месяца — бронзовую медаль на чемпионате страны среди юношей не старше 23 лет, а в декабре — бронзовую медаль на взрослом чемпионате Азербайджана.

В марте 2008 года на чемпионате Азербайджана среди юношей не старше 20 лет, который проходил в Сумгаите, Гасымов стал победителем. В июне этого же года стал серебряным призёром чемпионата Азербайджана среди юношей не старше 23 лет и бронзовым призёром Кубка Европы в Акрополисе. В декабре 2008 года Гасымову удалось стать чемпионом Азербайджана среди взрослых, победив в финале Эльхана Мамедова.

В начале 2009 года Эльмар Гасымов выступил на Гран-при Гамбурга, заняв 5-е место, однако на чемпионате Европы проиграл первую же схватку россиянину Тагиру Хайбулаеву. В июне Гасымов выиграл юниорский турнир в Лейбнице. На дебютном для себя чемпионате мира, который проходил в августе в Роттердаме, Гасымов занял 5-е место. На Всемирной Универсиаде в Белграде Эльмар Гасымов, одержав четыре победы в шести схватках, также занял 5-е место.

Первый крупный успех 

В сентябре 2009 года Эльмар Гасымов завоевал золотую медаль на проходившем в Ереване молодёжном чемпионате Европы. Это был его первый крупный успех. Выступление азербайджанских дзюдоистов на этом турнире было первым выступлением азербайджанских атлетов в Армении, с которой у Азербайджана в связи с Карабахским конфликтом сложные отношения. Решение же об участии азербайджанских дзюдоистов на чемпионате, по словам тогдашнего президента Федерации дзюдо Азербайджана Физули Алекперова, принял лично президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мать Гасымова заявляла, что не боялась по поводу безопасности сына, отметив, что вопросы безопасности были гарантированы на уровне президента.

Ещё до начала турнира Гасымов заявлял, что на чемпионате будет бороться только на победу. В финальной схватке Гасымов всего за 21 секунду победил чеха Лукаша Крпалека, являвшегося на тот момент чемпионом мира среди юниоров. Все пять дзюдоистов Азербайджана вернулись с турнира с медалями, а единственное золото принёс Эльмар Гасымов. В своем интервью после окончания финала Гасымов заявил, что посвящает свою победу «душам шахидов, погибших в Карабахе». Сразу после возвращения на Родину дзюдоистов принял глава государства. Указом президента страны призёрам турнира и их тренерам были вручены награды: Эльмару Гасымову — 50 000 манатов, а его личному тренеру Али Дервишеву — 12 500 манатов.

После чемпионата Гасымов три дня давал интервью, выступал на телевидении, о нём писали в газетах, он снялся с медалями в фотосессиях для ряда журналов, таких как «EQO». Как отмечал Гасымов, многие говорили, что у него «звёздная болезнь», с чем Гасымов не соглашался. По признанию спортсмена, уже на четвёртый день он начал тренировки.

В конце года Гасымову удалось завоевать серебряную медаль на чемпионате Азербайджана. Эльмар Гасымов был назван лучшим дзюдоистом страны 2009 года.

Спад в карьере 
В начале 2010-х в карьере Гасымова наметился спад. В этом в апреле 2012 года признавался и сам дзюдоист. На чемпионате Европы, проходившем в этом же году в Вене, Гасымов проиграл в первой же схватке. По его словам, он перестал тренироваться, а позднее получил травму ноги и целый месяц просидел дома. Эта травма сильно отбросила назад Гасымова. Кроме того, причину своего спада Гасымов объяснил тем, что после чемпионата мира 2010 года, он забросил тренировки, хотя на самом первенстве, по его же словам «боролся хорошо», одолел чемпиона мира из Южной Кореи Хван Хи Тхэ, но в четвертьфинале проиграл кубинскому спортсмену, которого до этого два раза побеждал, и в итоге занял 7-е место. В конце года Гасымову вновь удалось победить спортсмена из Кубы, своё поражение на чемпионате мира же Гасымов объяснил невезением. В июне 2010 года Гасымов стал серебряным призёром чемпионата Азербайджана среди юношей не старше 23 лет, в этом же месяце занял третье место на Кубке Европы в Целе, а через месяц, на аналогичном турнире в Стамбуле — второе.

В июне 2011 года Гасымов завоевал бронзовую медаль на Кубке мира в Сан-Паулу. На всех других соревнованиях сезона Гасымов оставался без наград, а из-за травмы пропустил несколько важных стартов. Неудачно Гасымов выступил и на чемпионате Европы в Стамбуле, где проиграл первую же схватку датчанину Фредерику Йоргенсену. На чемпионате мира в Париже, Гасымов также проиграл первую схватку с действующим на тот момент чемпионом Европы Амелем Мекичем из Боснии, хотя первый результативный бросок был за Гасымовым. Наконец, в сентябре 2011 года, ему удалось выиграть бронзовую медаль лицензионного Кубка мира, проходящего в Ташкенте, проиграв лишь в полуфинале хозяину татами чемпиону Азии Рамзиддину Саидову.

Время подъёма и новые успехи 
В апреле 2012 года Гасымов выиграл бронзовую награду чемпионата Европы в Челябинске, одолев Дино Пфейффера из Германии в решающем поединке. Так, Гасымов добился первого значимого успеха на взрослом уровне, гарантировав тем самым своё участие на Олимпийских играх в Лондоне. На играх же Эльмар Гасымов занял 7-е место. В 1/16 финала Гасымов победил Максима Ракова из Казахстана, но в ходе поединка получил травму ноги. В четвертьфинале он проиграл Хван Хи Тхэ из Южной Кореи, а в дальнейшей утешительном поединке — Рамзиддину Саидову.

В марте 2013 года Гасымов стал серебряным призёром Гран-при в Самсуне, проиграв в финале иппоном россиянину Адлану Бисултанову. В апреле на чемпионате Европы в Будапеште Гасымов занял 5-е место, что стало наилучшим результатом азербайджанских дзюдоистов на этом турнире. В полуфинале Гасымов проиграл Крпалеку, а в схватке за бронзу — латвийцу Евгению Бородавко. В мае этого же года Гасымов стал бронзовым призёром турнира «World Masters» в Тюмени. Сам же турнир выиграл соотечественник Гасымова, перешедший в весовую категорию до 100 кг Эльхан Мамедов, который стал конкурентом Гасымова. В августе Мамедов выиграл чемпионат мира, став первым номером в весе Гасымова. К концу года Гасымов забросил тренировки сборной, одну из причин такого отношения спортивные обозреватели видели в методах главного тренера сборной Петера Зайхенбахера, физически нагружавшего своих подопечных. Тем не менее, в ноябре Гасымову удалось второй раз выиграть чемпионат Азербайджана, одержав на этот раз победу над Шахином Гахрамановым.

В первой половине 2014 года Гасымов провёл сборы в Анталье, Минске, Будапеште, что позволило ему набрать оптимальную форму и тем самым подняться на качественно новый уровень. В апреле 2014 года Гасымов вышел в финал чемпионата Европы в Монпелье и, уступив Лукашу Крпалеку, занял второе место. В июле же победил на турнире «Большого шлема» в Тюмени. На эту победу, как позднее признавался сам Гасымов, его мотивировало серебро европейского первенства. После прошедшего в августе чемпионата мира в Челябинске, на котором Гасымов проиграл Сойюбу Курбонову из Узбекистана, несколько месяцев не тренировался как следует, тем не менее набрал нужные кондиции перед «Большим шлемом» в Абу-Даби, где занял 5-е место.

В марте 2015 года Гасымов стал победителем Гран-при в Турции, выиграв в финале Карла-Рихарда Фрея из Германии. В мае этого же года Гасымов победил на турнире  в Рабате, одолев в финале Лукаша Крпалека. В июне был знаменосцем сборной Азербайджана на церемонии открытия первых Европейских игр 2015 в Баку. Однако, на самих соревнованиях лидер сборной Азербайджана неожиданно проиграл Хорхе Фонсеке из Португалии, попавшись на иппон, когда до конца встречи оставалось 24 секунды. В августе Гасымов выступил на чемпионате мира в Астане, но хотя и выиграл первую схватку, во второй проиграл Чингизу Мамедову из Киргизии. В октябре спортсмен выиграл бронзу на Всемирных военных играх в Мунгёне в весе до 100 кг и в командном зачёте. В конце года Гасымов занял третье место на турнире «Большого шлема» в Токио, победив в поединке за бронзу Максима Ракова из Казахстана.

В феврале 2016 года Гасымов по версии Международной федерации дзюдо занял первое место в мировом рейтинге. В апреле он принял участие на чемпионате Европы в Казани, несмотря на то, что за три недели до турнира получил травму ребра и его выступление было под вопросом. На чемпионате Гасымов занял 5-е место, проиграв в схватке за бронзу Григорию Минаскину из Эстонии. В мае этого же года Эльмар Гасымов выиграл международный турнир , который проходил в Гвадалахаре. В финале он победил французского дзюдоиста Сириль Маре.

Представлял Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где завоевал серебряную медаль по дзюдо в весе до 100 кг. Своё поражение в финале от чеха Лукаша Крпалека, с которым Гасымов до этого встречался 5 раз и чаще побеждал, азербайджанский дзюдоист объяснил нехваткой времени на отдых между полуфиналом и финалом. 1 сентября за высокие достижения на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также за заслуги в развитии азербайджанского спорта указом президента Азербайджана Гасымов был награждён орденом «За службу Отечеству III степени».

В феврале 2017 года на турнире Большого шлема в Париже Гасымов проиграл первый же поединок, выбыв из турнира. В итоге он потерял 90 очков рейтинга, сместившись на второе место. На первое же место поднялся дзюдоист из Франции Сириль Маре. На проходившем в марте 2017 года турнире Большого шлема в Баку Гасымов выиграл серебро, проиграв в финале голландцу Михаэлю Коррелу лишь по количеству предупреждений. Своё поражение Гасымов объяснил тем, что не был в идеальной форме, так как интенсивные тренировки начал лишь в начале года и еще не набрал соответствующую форму. В апреле 2017 года Гасымов дошёл до полуфинала чемпионата Европы, проходившего в Варшаве. Здесь он не смог одолеть своего соотечественника Эльхана Мамедова, а в поединке за бронзу уступил россиянину Казбеку Занкишиеву. В мае 2017 года стал серебряным призёром Исламских игр солидарности, проходивших в Баку, где в финале проиграл тому же Мамедову. В августе этого же года Гасымов выступил на чемпионате мира в Будапеште, где взял бронзовую медаль. В первой схватке он одолел Отгонбатара Лхагвасурена из Монголии, а затем — португальского спортсмена Хорхе Фонсеку. Однако в четвертьфинале, Гасымов уступил японцу Аарону Вольфу, сохранив шансы на бронзу. В утешительной схватке Гасымов выиграл у Тома Никифорова из Бельгии и встретился в решающей схватке за бронзу с Эльханом Мамедовым. На этот раз победу отпраздновал Гасымов и впервые стал призёром мирового первенства. На свою победу над соотечественником Эльмар Гасымов отреагировал весьма бурно. Покидая татами, Гасымов выкрикивал по-английски «I am number one in Azerbaijan» («Я — номер один в Азербайджане»), что спортивные обозреватели объясняли давлением заочной конкуренции на спортсменов.

На Европейских играх 2019 года Гасымов взял бронзовую медаль, уступив в четвертьфинале французу Сириль Маре и одолев в утешительных поединках Данило Пантича из Черногории и Златко Кумрича из Хорватии. Помимо этого Гасымову была вручена также бронзовая медаль чемпионата Европы, поскольку именно такой статус имели соревнования по дзюдо на Евроиграх в Минске.

В июле 2019 году Гасымов стал 7-м на Гран-при в Загребе, а в августе занял 5-е место на чемпионате мира в Токио, уступив в схватве за бронзу Аарону Вольфу из Японии. В ноябре 2019 года Гасымов взял серебро турнира «Большого шлема» в Осаке, одолев в полуфинале Аарона Вольфа. В феврале 2020 года Гасымов вновь стал серебряным призёром турнира «Большого шлема» в Дюссельдорфе. Это был послений раз когда Гасымов поднимался на пьедестал почёта вплоть до апреля 2022 года.

Череда неудач и отстранение от сборной 
После завоёванного серебра в Дюссельдорфе Эльмар Гасымов принял участие в семи международных соревнованиях, среди которых самым лучшим результатом стало 7-е место на чемпионате Европы 2020 года в Праге. Гасымов перестал быть первым номером сборной Азербайджана в весовой категории до 100 килограммов. В этом плане его обошёл молодой легионер из Осетии Зелим Коцоев, который в 2021 году уже успел выиграть и турнир Большого шлема и стать призёром ряда других престижных соревнований. К июню 2021 года Коцоев опережал Гасымова и в мировом рейтинге более чем тысячу баллов. По словам Коцоева, в команде была договоренность: кто окажется выше в мировом рейтинге, тот и поедет на Олимпиаду.

Стиль и особенности борьбы 

По словам олимпийского чемпиона 2012 года Тагира Хайбулаева, фирменным броском Гасымова является бросок, который в просторечии называется «бычок» и Гасымов часто его применяет. Именно этим броском Гасымову удалось взять очко ваза-ари в поединке с Хайбулаевым на Олимпийских играх 2016. Также по словам Хайбулаева, Эльмар Гасымов обладает «хорошим захватом». Спортивные обозреватели отмечали «фирменную борьбу» Гасымова на Олимпиаде в Рио, чья спокойная борьба как бы «убаюкивала» соперников, сменяясь неожиданным приёмом в нужный момент.

Высокий рост (188 см), согласно Гасымову, не мешает ему бороться. Гасымов, по его же словам, использует свой рост в борьбе, не подпускает соперника, применяет приёмы с высоты.

Любимым же приёмом Гасымова является «Иппон Сэойнагэ», который он продемонстрировал в рекламном ролике Исламских игр 2017 на своём товарище по команде Рустаме Оруджеве.

По словам Гасымова, если соперник многие схватки решает за счёт лучших физических кондиций, то борьбу надо строить так, чтобы заставить его ошибаться, не давать захваты и постоянно опережать, не давая развернуться. Именно с этой тактикой Гасымов боролся против Максима Ракова в поединке за бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Токио и в итоге победил.

Выходя на татами, Гасымов, по его же словам ни о чём кроме соперника не думает, забывает обо всём и не волнуется.

Победу над соперником Эльмар Гасымов часто празднует громким своеобразным криком и ударами по груди.

Результаты выступлений на международных турнирах 
В списке приведены результаты только индивидуальных выступлений.

Семья 
Отец Ильгар Гасымов в прошлом занимался лёгкой атлетикой. Мать Шаргия Гасымова — бывшая волейболистка. Брат Эльдар Гасымов также занимался дзюдо. Двоюродный брат (сын брата отца) Эмин Гасымов идёт по стопам Эльмара и также занимается дзюдо.

6 марта 2011 года Эльмар Гасымов женился. При этом в день свадьбы, будучи студентом Азербайджанского государственного экономического университета, он выиграл студенческий турнир, одержав 4 победы. Супругу спортсмена зовут Мехрибан. У пары есть сын.

См. также 
Азербайджан на чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров 2009

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Чемпионы Азербайджана по дзюдо
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Выпускники Азербайджанского экономического университета